Personages uit de boeken van J.R.R. Tolkien:
Finduilas (elf), dochter van Orodreth, heerser van Nargothrond.
Finduilas (mens), de vrouw van Denethor II, stadhouder van Gondor.